Hans Krüger (1902-1971) – działacz NSDAP, po 1945 przewodniczący Związku Wypędzonych, polityk CDU, poseł Bundestagu i federalny minister ds.  wypędzonych.
 Hans Krüger – niemiecki zbrodniarz wojenny, oficer Gestapo, sprawca mordów m.in. Stanisławowie i kaźni profesorów lwowskich.